Космопо́лис ():

 Космополис — название мирового государства в философии стоицизма.
 Космополис — город в США, штат Вашингтон.
 Космополис — вымышленный город в американском мультипликационном сериале Mission Hill.
 «Космополис» — российский журнал о проблемах мировой политики.
 «Космополис» — журнал вымышленной вселенной писателя Джека Вэнса.
 «Космополис» — философская книга Стивена Тулмина 1990 года.
 «Космополис» — роман Поля Бурже 1892 года.
 «Космополис» — роман Дона Делилло 2003 года.
 «Космополис» — фильм Дэвида Кроненберга 2012 года по одноимённому роману Дона Делилло.
 «Космополис» — симфоническая пьеса Элиаса Брискина.
 «Космополис XXI» — российский туристический космолёт, разрабатываемый ОКБ Мясищева.
 Космополис () — муниципалитет в Бразилии, штат Сан-Паулу.
 «Космополис» — международный бренд водки Cosmopolis. 

Cosmopolis:

 Cosmopolis: A Literary Review — многоязычный литературный журнал, выходивший в Лондоне, Берлине, Париже и Санкт-Петербурге в 1896—1898 годах.

См. также 
 Космополитен